EVD peut désigner :
 Enhanced Versatile Disc (en français, disque versatile renforcé), un nouveau format vidéo ;
  Ebola virus disease (en français, maladie à virus Ebola), la maladie provoquée par le virus Ebola.